De volgende lijst van films geeft de filmografie van Mary Pickford weer.

Avondvullende films 

|-
| 1933 || Secrets || Mary Carlton/Mary Marlow ||
|-
| 1931 || Kiki || Kiki ||
|-
| 1930 || Forever Yours || - ||
|-
| 1929 || The Taming of the Shrew || Katherine ||
|-
| 1929 || Coquette || Norma Besant ||
|-
| 1927 || The Gaucho || Maagd Mary ||
|-
| 1927 || My Best Girl || Maggie Johnson ||
|-
| 1926 || Sparrows || Molly ||
|-
| 1926 || The Black Pirate || Invaller voor Billie Dove ||
|-
| 1925 || Ben-Hur: A Tale of the Christ || Vrouw in publiek ||
|-
| 1925 || Little Annie Rooney || Annabelle 'Little Annie' Rooney ||
|-
| 1924 || Dorothy Vernon of Haddon Hall || Dorothy Vernon ||
|-
| 1923 || Rosita || Rosita ||
|-
| 1922 || Tess of the Storm Country || Tessibel 'Tess' Skinner ||
|-
| 1921 || Little Lord Fauntleroy || Cedric Errol/Weduwe Errol ||
|-
| 1921 || Through the Back Door || Jeanne ||
|-
| 1921 || The Nut || Feestganger ||
|-
| 1921 || The Love Light || Angela Carlotti ||
|-
| 1920 || Suds || Amanda Afflick ||
|-
| 1920 || Pollyanna || Pollyanna Whittier ||
|-
| 1919 || Heart o' the Hills || Mavis Hawn ||
|-
| 1919 || The Hoodlum || Amy Burke ||
|-
| 1919 || Daddy-Long-Legs || Jerusha 'Judy' Abbott ||
|-
| 1919 || Captain Kidd, Jr. || Mary MacTavish ||
|-
| 1918 || Johanna Enlists || Johanna Renssaller ||
|-
| 1918 || How Could You, Jean? || Jean Mackaye ||
|-
| 1918 || M'Liss || Melissa 'M'liss' Smith ||
|-
| 1918 || Amarilly of Clothes-Line Alley || Amarilly Jenkins ||
|-
| 1918 || Stella Maris || Miss Stella Maris/Unity Blake ||
|-
| 1917 || The Little Princess || Sara Crewe ||
|-
| 1917 || Rebecca of Sunnybrook Farm || Rebecca Randall ||
|-
| 1917 || The Little American || Angela Moore ||
|-
| 1917 || A Romance of the Redwoods || Jenny Lawrence ||
|-
| 1917 || The Poor Little Rich Girl || Gwendolyn ||
|-
| 1917 || The Pride of the Clan || Marget MacTavish ||
|-
| 1916 || Less Than the Dust || Radha ||
|-
| 1916 || Hulda from Holland || Hulda ||
|-
| 1916 || The Eternal Grind || Louise ||
|-
| 1916 || Poor Little Peppina || Peppina ||
|-
| 1916 || The Foundling || Molly O ||
|-
| 1915 || Madame Butterfly || Cho-Cho-San ||
|-
| 1915 || A Girl of Yesterday || Jane Stuart ||
|-
| 1915 || Esmeralda || Esmeralda Rogers ||
|-
| 1915 || Rags || Rags/Alice McCloud ||
|-
| 1915 || Little Pal || 'Little Pal' ||
|-
| 1915 || The Dawn of a Tomorrow || Glad ||
|-
| 1915 || Fanchon, the Cricket || Fanchon ||
|-
| 1915 || Mistress Nell || Nell Gwyn ||
|-
| 1915 || The Foundling || Molly O ||
|-
| 1914 || Cinderella || Cinderella ||
|-
| 1914 || Behind the Scenes || Dolly Lane ||
|-
| 1914 || Such a Little Queen || Koningin Anna Victoria ||
|-
| 1914 || The Eagle's Mate || Anemone Breckenridge ||
|-
| 1914 || Tess of the Storm Country || Tessibel Skinner ||
|-
| 1914 || A Good Little Devil || Juliet ||
|-
| 1914 || Hearts Adrift || Nina ||
|-
| 1913 || Caprice || Mercy Baxter ||
|-
| 1913 || In the Bishop's Carriage || Nance Olden ||
|}

Korte films 

Pickford, Mary
Filmlijsten